New York, New York City och NYC kan syfta på:
 New York (delstat), delstat i USA
 New York, stad i delstaten New York och den största staden i USA

Geografi

USA 
 New York County, ett av fem countyn i New York City som täcker samma yta som stadsdelen Manhattan
 New Yorks storstadsregion, regionen som upptar New York City och dess förorter i flera delstater
 Provinsen New York, engelsk och senare brittisk koloni 1664–1775
 New York, Texas, ort i Henderson County, Texas

Se även
 West New York, kommun i Hudson County, New Jersey

England 
 New York, Lincolnshire
 New York, North Yorkshire
 New York, Tyne and Wear

Film och TV

Film 
 New York (film), film från 2009 av Kabir Khan
 New York: A Documentary Film, film av Ric Burns
 New York, New York (film), film från 1977 av Martin Scorsese
 N.Y., N.Y. (film), kortfilm från 1957 av Francis Thompson
 New York, smeknamn på huvudrollsinnehavaren Tiffany Pollard i TV-serien I Love New York

Musik

Musikalbum 
 New York (musikalbum), musikalbum från 1988 av Lou Reed
 New York (musikalbum av Antti Tuisku), musikalbum fran 2006 av Antti Tuisku
 New York City (musikalbum), Norah Jones & The Peter Malick Group
 New York City (You're a Woman), av Al Kooper

Sånger
 New York, New York (sång), tema från filmen New York, New York
 New York, New York (On The Town), sång ur musikalen On the Town och filmen New York dansar
 Lista över sånger om New York City, sånger med titel eller tema om New York City
 Musikgrupper 
 New York City
 Tidskrifter 
 New York (tidning)
 Litteratur 
 New York, New York, kärleksmanga av Marimo Ragawa.
 New York (Anthony Burgess), bok av Anthony Burgess från 1976
  Fartyg  
 USS New York, namn på ett flertal (8 stycken 2022) fartyg i USA:s flotta
 New York-klass, en klass av slagskepp i USA:s flotta
 City of New York, skepp som användes av Richard Byrd under hans polarexpedition 1928-1930
 SS New York, namnen på ett stort antal fartyg
 Övrigt 
 New York (typsnitt)
 New York City (datorspel)
 New York-New York (hotell & kasino), resort i Las Vegas, Nevada
 New York-orkanen 1893, en storm
 NYC 
 NYC (låt av Interpol), sång av Interpol från albumet Turn on the Bright Lights
 NYC-25, sång av The Olivia Tremor Control
 N.Y.C. The Big Apple, datorspel, också känt som New York City NYC, en tidigare amerikansk järnvägskoncern med högkvarter i New York, se New York Central Railroad
 .nyc, en DNS root zone sedan March 20, 2014
 N.Y.C., sång i musikalen Annie''
 NYC, IATA-kod för flygplatserna John F. Kennedy International Airport, LaGuardia Airport, Newark Liberty International Airport och Stewart International Airport i New Yorkområdet.

Se även 
 New York, New York
 NY